Georg Kraus ist der Name folgender Personen:

* Georg Kraus (Theologe) (* 1938), deutscher Theologe
 Georg Kraus (Managementberater) (* 1965), deutscher Managementberater
 Georg Kraus (Fußballspieler) (* 1989), österreichischer Fußballtorwart
 Georg Friedrich Kraus (1718–1784), deutscher Rechtswissenschaftler
 Georg Melchior Kraus (1737–1806), deutscher Maler und Zeichenlehrer

Siehe auch:
 Georg Krauß
 Georg Krause